Мальта принимала участие в Летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме (Нидерланды), но не завоевала ни одной медали.

9 участников представляли страну в соревнованиях по водному поло, заняли 5 место в турнирной таблице. В 1/16 команда Мальты выиграла сборную Люксембурга со счетом 3—1, в полуфинале проиграла сборной Франции со счетом 0—16.

Команда 

 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

См. также 
Зимние Олимпийские игры 1928
Летние Олимпийские игры 1928

Примечания

Литература 
 

1928 год на Мальте
Страны на летних Олимпийских играх 1928 года